Thorau ist der Name von:

 Horst Thorau (1930–1989), deutscher Fotograf
 Justus Thorau (* 1986), deutscher Dirigent
 Peter Thorau (* 1949), deutscher Historiker